Rihm ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rihm (1904–1944), deutscher Maler
 Werner Rihm (1930–2006), Schweizer Handballspieler und Grossrat
 Willi Rihm (1936–1983), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Rihm (* 1952), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Riehm
 Riem (Begriffsklärung)